Kadlec est un paatronyme porté notamment par :

 Drahomír Kadlec (1965-), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace ;
 Michal Kadlec (1984-), footballeur international tchèque ;
 Milan Kadlec (1974-), coureur cycliste tchèque ;
 Miroslav Kadlec (1964-), footballeur international tchécoslovaque puis tchèque ;
 Petr Kadlec (1977-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Václav Kadlec (1992-), footballeur tchèque ;
 Vladimír Kadlec (1957-), joueur allemand d'origine tchécoslovaque de basket-ball.